Эрне́ст Фердина́н Пьер Луи Дюпре́ (; 1862, Марсель, Франция — 1921, Довиль, Франция) — французский невропатолог и психиатр, занимался изучением реактивных психозов и конституциональных психопатий, внес большой вклад в теорию судебной психиатрии. Является создателем терминов «мифомания», «пуэрилизм», «симптоматический менингизм», «сенестопатия». Им были описаны следующие патологии: галлюцинации воображения, симптом воздушной подушки, моторная дебильность, внутренняя зоопатия. В области конституциональной патологии Дюпре выделил мифоманическую и эмотивную конституции.

Биография 
Эрнест Дюпре родился в 1862 году в Марселе, однако большую часть жизни он провел в Париже. Его отец был преподавателем риторики в средней школе. Получив диплом врача, в течение нескольких лет Дюпре работал в области общей медицины, затем он специализировался в области психиатрии. Впоследствии он был назначен директором психиатрической больницы для душевнобольных преступников. Умер в 1921 году в Довиле.

Научный вклад 
Во время Первой мировой войны Дюпре проводил работу по созданию более совершенной службы психиатрической помощи для французских солдат. Наблюдая невротические реакции у фронтовиков, Дюпре описал синдром «эмотивного психоневроза», который впоследствии был назван в его честь «болезнь Дюпре». С точки зрения автора, этот синдром развивается под воздействием психического травматизма (например, в условиях военного времени), при условии индивидуальной предрасположенности к возникновению нервных и психических заболевания (Дюпре называл эту предрасположенность «эмотивной конституцией» индивида). Подводя итог наблюдениям своих коллег, Дюпре писал: «На самом деле, война не создает новые психические заболевания, но эта эпидемия травм, физических и душевных, индивидуальных и коллективных… усилила некоторые болезненные проявления, дала новую окраску содержимому и формам проявления болезненного бреда, активизировала психопатические состояния, которые до этого были скрытыми».

С 1905 по 1919 годы Дюпре разрабатывал теорию о связи психических заболеваний с психологической конституцией пациента. По мнению Дюпре, психические заболевания являются всего лишь крайними формами проявления доминантных особенностей в психике индивида; при этом не существует четкой границы между нормой и патологией. Дюпре подчеркивал, что психологическая конституция человека зависит не только от наследственности, но и от влияния окружающей среды, она не является неизменной и может быть скорректирована. В 1912 году в Тунисе на XXII конференции психиатров и невропатологов Дюпре представил ставший впоследствии знаменитым доклад «Бессознательные перверсии» (). В своем докладе Дюпре высказал мысль о том, что в некоторых случаях совершение преступления может быть связано с конституциональной психологической предрасположенностью преступника. В дальнейшем Дюпре создал термин «конституциональная перверсия», который впоследствии был использован в теории педопсихиатрии Жоржа Эйера (:fr:Georges Heuyer).

В честь Дюпре названы:
 Мифомания Дюпре (одна из форм патологической лживости). Больной, страдающий этим расстройством, имеет склонность рассказывать о своих несуществующих приключениях и достижениях, приписывать себе титулы, награды, и т. д. При этом часто он сам не может отличить свои вымыслы от реальности. Заболевание в большинстве случаев наблюдается у пациентов истероидного типа. Для обозначения личностных особенностей больных, склонных к патологической лживости и фантазированию, Дюпре ввел термин «мифоманическая конституция». Дюпре отмечал, что мифоманическая конституция является сочетанием инфантилизма и чрезмерной возбудимости воображения у пациента.
 Бред Дюпре-Логра (синонимы — бред воображения Дюпре, имажинативный бред, фабуляторный бред, бред представления, бред фантастический). Эта форма бредообразования возникает на основе фантазирования у больных с т. н. мифоманической конституцией личности, развитию бреда способствует также слабость интеллекта или наличие гипоманиакального состояния у пациента. При этом синдроме, как правило, не отмечается расстройств памяти, галлюцинаций и психосенсорных нарушений; напротив, больной проявляет ясность восприятия и хорошо ориентируется в окружающем мире. Бред воображения входит в структуру парафренного синдрома. Бред Дюпре сочетает в себе бредоподобные идеи величия и преследования. Высказывания больного имеют фантастический характер, они могут быть полностью абсурдны. Настроение больного обычно приподнятое, часто имеют место конфабуляции. Бред воображения обычно возникает остро (как бы «по вдохновению, озарению»).
 Галлюцинации воображения Дюпре — связаны с представлениями и идеями, длительно вынашиваемыми в воображении пациента, часто они являются результатом мечтаний и фантазий при истерических расстройствах личности. Галлюцинации этого типа легко возникают у детей с болезненно обостренным воображением.
 Сенестопатия Дюпре-Камю — крайне неприятные, но при этом неопределенные болезненные телесные ощущения, являются составной частью ипохондрического бреда.

 Зоопатия Дюпре-Леви, которая является разновидностью бреда одержимости. При этой патологии больной убежден, что в его теле присутствует животное (вариант: двойник или нечистая сила).

 Пуэрилизм Дюпре — проявление в речи и поведении больного особенностей, свойственных детям. Является регрессией психической деятельности, наблюдается при психогенных реакциях истерического типа. Может также возникать при шизофрении, старческом слабоумии или поражениях центральной нервной системы.

Основные публикации 
 «Un syndrome psychopathique particulier, le puerilisme mental». C. R. Congres des Medecins alienistes et neurologistes de France, 1903; 2: 268
 Définition médico-légale de l’aliéné (leçon d’ouverture du cours de psychiatrie médico-légale) ; P., Gainche, 1904. 25ppp
 La Mythomanie. Étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides (leçon d’ouverture du cours de psychiatrie médico-légale, 2 année) ; P., Gainche, 1905. 68pp
 L’affaire Ullmo. Lyon, A. Rey, 1908
 L’expertise psychiatrique; règles générales de l’examen médical ; Asile Ste-Anne, Clinique des maladies mentales. 1910. 15pp
 Le langage musical : étude médico-psychologique (avec Marcel Nathan). Préface de Charles Malherbe. Paris, F. Alcan, 1911; 195p
 «Les perversions instinctives», Rapport au Congrès des aliénistes de France, Tunis, 1912
 Les déséquilibres institutionnels du système nerveux (surtitre : Clinique des maladies mentales et des affections de l’encéphale — leçon inaugurale) ; P., Baillière, 1919, 36pp
 Pathologie de l’imagination et de l'émotivité ; P., Payot, 1925, XXIII+503pp (avec notice biographique par le Pr Achalme).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История психиатрии
Судебные психиатры
Психиатры Франции
Родившиеся в 1862 году
Родившиеся в Марселе
Умершие в 1921 году
Умершие в Довиле